XIX Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин 2016 проходил с 22 по 30 сентября по швейцарской системе в 9 раундов одновременно с чемпионатом мира по бразильским шашкам. Победитель получал право участвовать в World Mind Games 2017, а призёры — право выступать на чемпионате мира 2017 года в Таллине. Первоначально планировалось провести оба чемпионата в Агуас-ди-Линдоя, Бразилия, но затем организаторы перенесли их в Сан-Паулу. Сулейман Кейта и Аллан Силва набрали равное количество очков. Аллан Силва, имевший лучший коэффициент, стал чемпионом в четвёртый раз.

Квоты 
Разрешалось участие двух шашистов от каждой страны континента. Сверх этой квоты разрешалось участие чемпионам прежних лет, а также Бразилии представлялось право дополнительно выставить одного игрока и ещё одного шашиста от бразильских спонсоров. Кроме того, в случае нечётного числа спортсменов, Бразилия получала право выставить ещё одного шашиста.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата  
 результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2016 год в шашках